Аягуз — річка в Казахстані.
 Аягуз — місто в Казахстані.
 Аягуз — аеропорт міста Аягуз в Казахстані.